Хрипелево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хрипелево — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Хрипелево — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Хрипелево — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Хрипелево — село в Родниковском районе Ивановской области.
 Хрипелево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Хрипелево — деревня в Ржевском районе Тверской области.